Across the Plains – film del 1910 diretto da Francis Boggs
 Across the Plains – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson e Thomas H. Ince
 War on the Plains (Across the Plains) – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 Across the Plains – film del 1928 diretto da Robert J. Horner
 Across the Plains – film del 1939 diretto da Spencer Gordon Bennet